Éolo, na mitologia grega, foi um dos filhos de Heleno, filho de Deucalião, que reinou sobre a Tessália.

Éolo e Enarete tiveram nove filhos: Creteu, Sísifo, Atamante, Salmoneu, Deioneu, Magnes, Perieres, Cercafas e Mimas, e cinco filhas: Cânace., Alcíone, Peisidice, Cálice, e Perimede.

Higino lista outros filhos e filhas de Éolo:
 Macareu, um neto de Quíron e Antiopa. Macareu cometeu incesto com sua irmã Cânace, e Éolo teria matado Cânace (ou forçado-a ao suicídio) por causa disso.
 Um filho (o texto não diz seu nome) com Melanipe (antes chamada de Tétis), filha do centauro Quíron.
 Antíopa, filha de Éolo, é mencionada como tendo dois filhos com [[Posidão, mas logo a seguir estes dois filhos são atribuídos a Melanipe (filha de Desmontes ou de Éolo).

De acordo com Diodoro Sículo, há três personagens de nome Éolo, e eles são relacionados entre si:
 Éolo, filho de Heleno
 Éolo, filho de Melanipe e Hipotes, este filho de Mimas, rei da Eólia; é este Éolo que Odisseu encontra em suas viagens
 Éolo, filho de Posidão e Arne, filha de Éolo, filho de Hipotes

Árvore genealógica 
Baseada em Pseudo-Apolodoro:

Mitologia grega